Сфера — российское беспроводное досмотровое устройство разработано компанией ЗАО СЕТ-1. Предназначено для получения аудио и видео информации на труднодоступных и опасных для здоровья и жизни человека объектах.

Конструкция 
Устройство представляет собой прочный шар в котором смонтированы, микрофон и четыре видеокамеры с мощной светодиодной подсветкой видимого и инфракрасного диапазонов обеспечивающие обзор в 360 градусов. Устройство передачи информации по радиоканалу, обеспечивает управление с помощью пульта видеонаблюдения и дистанционного управления. Сфера оборудована устройством позиционирования обеспечивающем автоматическую установку в вертикальное положение. Для транспортировки комплекта Сферы используется ударопрочный кейс.

Применение  
Сфера вводится в действие чекой, после чего забрасывается в труднодоступную или опасную зону. После остановки устройства и принятия вертикального положения, возможно получать изображение и звук на дистанции 50 метров. Возможна транспортировка устройства миниатюрным роботом Скарабей.

Боевое применение 
Досмотровое устройство Сфера прошло испытания в ходе военной операции России в Сирии.

Технические характеристики

Беспроводное досмотровое устройство 
 Дальность наблюдения с передачей видеоинформации по радиоканалу на пульт видеонаблюдения и дистанционного управления — не менее 50 м.
 Диапазон рабочих частот канала передачи — 1110–1230 МГц
 Видеокамеры — CMOS, Ч/Б 4 шт.
 Объективы — Bordlens 2,8 4 шт.
 Подсветка	— 4 х 6 светодиодов
 Угол обзора — 360 град. 
 Источник питания —	Li-PO АКБ (сменный)
 Время работы (зависит от режима работы) — не менее 60 мин.
 Габариты, диаметр — 90 мм.
 Вес — 610 г.
 Диапазон рабочих температур — от -20 до +45

Пульт видеонаблюдения и дистанционного управления 
 Рабочая частота канала дистанционного управления — 917 МГц
 Источник питания — Li-Ion АКБ
 Габариты — 271x163x77 мм.
 Вес — 1,8 кг.

Ссылки 
 Мини-робот "Сфера". Видео
 Беспроводное досмотровое устройство (360 градусов) СФЕРА
 СФЕРА Беспроводное досмотровое устройство
 Досмотровое устройство «Сфера» и военный робот «Скарабей» российских саперов в Сирии

Литература

Примечания 

Устройства телеприсутствия
Российские боевые роботы